Termenul „dedublare” se poate referi la:

Dedublare astrală, un concept paranormal desemnând un tip de experiență extracorporală;
Dedublare de personalitate, tulburare psihică ce constă în apariția a două euri diferite;
Dedublare (procesare de semnal), un efect din domeniul procesării semnalelor ce cauzează ca semnale diferite să devină de nedistins.